Timofejew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Timofejew (1812–1883), russischer Dichter
 Andrei Timofejew (* 1927), russischer Physiker

 Gennadi Gennadjewitsch Timofejew (* 1963) russischer Fußballspieler
 German Timofejew (* 1937), russisch-orthodoxer Bischof
 Helena Alexandrowna Timofejew-Ressowski (1898–1973), russische Genetikerin
 Jewgeni Timofejew (* 1994), kirgisischer Skirennläufer
 Nikolai Dmitrijewitsch Timofejew (1921–1999), sowjetischer Schauspieler
 Pjotr Wassiljewitsch Timofejew (1902–1982), sowjetischer Elektroniker

 Wladislaw Borissowitsch Timofejew (* 1936), russischer Festkörperphysiker und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Timofejewa
 Nikolai Wladimirowitsch Timoféew-Ressowski